Příjmení Klemens nosí více osobností:

Adam Klemens (* 1967) – český dirigent, skladatel a hudební pedagog, syn Mária
Jozef Božetech Klemens (1817–1883) – malíř, sochař, vynálezce, přírodovědec a fotograf
Mário Klemens (* 1936) – český dirigent a hudební pedagog, otec Adama
Vladimír Klemens (1905–1982) – český herec
Renáta Klemensová (* 1972) – česká herečka

rodná jména
Kléméns Alexandrijský – církevní spisovatel
Klemens Bachleda – polský goral, horský průvodce
Klemens Barchanek – český německy píšící matematik a pedagog
Richard Klemens Metternich – rakouský  šlechtic a diplomat
Klemens Raczyński – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče
Klemens Wenzel von Metternich – rakouský šlechtic, politik a diplomat

Mužská jména